Mansion est un patronyme porté notamment par :

 Alec Mansion (né en 1958), chanteur belge ;
 Augustin Mansion (1882-1966), philosophe et théologien belge ;
 Colard Mansion (avant 1440-après 1484), calligraphe et imprimeur originaire des Flandres ;
 Jacques Mansion (1914-1990), militaire français ;
 Joseph Mansion (1877-1937), linguiste belge ;
 Paul Mansion (1844-1919), mathématicien et un historien des sciences belge ;
 Simon Nicolas Mansion (1773-1854), ébéniste et sculpteur français ; 
 Suzanne Mansion (1916-1981), philosophe belge ;
 Yves Mansion (né en 1951), financier français.

Voir aussi 
 The Mansion
Une mansion est une étape constituant le décor de la scène d'un Mystère (théâtre), voir MANSION : Définition de MANSION.

Homonymie de patronyme